Джозеф Дженкинс Робертс (15 марта, 1809, Виргиния, США — 24 февраля, 1876, Монровия, Либерия) — исполняющий обязанности губернатора с 3 сентября 1841 по 20 января 1842, с 20 января 1842 губернатор Либерии. Первый (3 января 1848 — 7 января 1856) и седьмой (1 января 1872 — 3 января 1876) президент Либерии.

Биография 
Джозеф Дженкинс Робертс родился 15 марта 1809 года в Виргинии в смешанной афро-европейской семье свободным человеком. Детство провел в Норфолке (Виргиния, США), где окончил среднюю школу Мори (Maury High School) и Норфолкскую академию. Позже он переезжает в Петербург (Виргиния), где работает в семейном корабельном бизнесе.

В 1829 году его семья переезжает в Либерию и открывает магазин в Монровии. В 1839 Джозеф Дженкинс Робертс становится лейтенант-губернатором (вице-губернатором), а в 1841 году исполняющим обязанности губернатора, и в 1842 губернатором. Остался в истории известным как «Отец Либерии». Помог Либерии обрести независимость в 1847 году. После провозглашения Либерии Республикой, стал её первым Президентом.

Робертс президентствовал до 1856 года, после чего покинул свой пост. Однако в 1871, в результате государственного переворота, президент Эдвард Джеймс Рой был свергнут войсками, лояльными , так как он хотел отменить приближающиеся президентские выборы. Робертс, лидер , выигрывает эти выборы и снова становится президентом Республики. Он проработал президентом Республики до 1876 года, несмотря на то, что был нетрудоспособен с 1875 из-за болезни. Через месяц, после ухода с поста президента, Джозеф Дженкинс Робертс скончался.

Был женат на Джейн Робертс (1819-1914).

Главный аэропорт Либерии назван «Робертс Филд» («Roberts Field»), в честь Джозефа Дженкинс Робертса.

Президенты Либерии
Губернаторы Либерии
Родившиеся 15 марта
Родившиеся в 1809 году
Умершие 24 февраля
Умершие в 1876 году
Персоналии по алфавиту
Умершие в Монровии